Literatura: persona que es dedica a la literatura, en qualsevol dels seus gèneres, vegeu escriptor (literatura).
 Art: sinònim de cal·lígraf.